Gräbendorf bezeichnet:

 Gräbendorf, einen Ortsteil der Gemeinde Heidesee, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Gräbendorf (Altdöbern), ein devastierter Ort auf dem Gebiet der Stadt Altdöbern, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg
 Tagebau Gräbendorf, einen ehemaligen Tagebau in der Lausitz
 Ansitz Gröbendorf, Österreich

Siehe auch:  
Gräbendorfer See
Grabendorf
Grebendorf